Torreon – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Sandoval w USA
 Torreon – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Torrance w USA

Zobacz też 
 Torreón – miasto w Meksyku